Nagelmackers est le nom d'une famille belge originaire de Liège dont les membres furent actifs dans la politique, le transport ferroviaire et la finance.

Nagelmackers signifie littéralement en allemand  "fabricant de clous" ou "cloutier".
 
 Adèle Nagelmackers fille d’Ernest Nagelmackers ;
 Berthe de Thier Nagelmackers (1865-1951) ;
 Ernest Nagelmackers (1834-1905), petit-fils de Gérard, cousin de Georges ;
 Georges Nagelmackers (1845-1905), fondateur de la Compagnie des wagons-lits. Petit-fils de Gérard, cousin d'Ernest ;
 Gérard Nagelmackers (1777-1859), banquier et membre du Congrès national de Belgique. Petit-fils de Pierre ;
 Hélène Nagelmackers (1882-1932), épouse de Léon de Steenhault de Waerbeeck ;
 Jean-Marie Nagelmackers (1894-1978) ;
 Jeanne Nagelmackers (° 1775) ;
 Marie Nagelmackers (1836-1912) ;
 Maurice de Thier Nagelmackers (1867-1938) ;
 Paul Nagelmackers ;
 Pierre Nagelmackers (1705-1780), fondateur de la Banque Nagelmackers en 1747. La banque resta indépendante jusqu'en 2001 (mais propriété précédemment de la Financière Lecoq (Guy Paquot), BNP, puis P&V) lors de sa reprise par Delta Lloyd. L'enseigne disparait en 2005 au profit de Delta Lloyd Bank, mais est renommée Banque Nagelmackers à dater du .

Notes et références

Voir aussi 
 Château Nagelmackers à Angleur (Liège)
 Château Nagelmackers à Jevoumont (Theux)
 Banque Nagelmackers
 Rue Nagelmackers à Liège